Boys Boys Boys peut désigner :
 Boys Boys Boys, un titre alternatif de la chanson Boys (Summertime Love) de Sabrina Salerno sortie en 1987.
 Boys Boys Boys, une chanson de Lady Gaga sortie en 2007, figurant sur l'album The Fame ;
 Boys, Boys, Boys, un roman de Joy Sorman paru en 2005.